Philetairosz pergamoni király
 Philetairosz (költő)